Bengt Sparre kan syfta på:

Bengt Jöransson Sparre (1590–1632), häradshövding och ståthållare
Bengt Johansson Sparre, (1646–1695), sonson till Bengt Jöransson Sparre, assessor i Svea hovrätt och 1680–1682 ledamot av den stora kommissionen över förmyndartidens regering och råd
Bengt Bengtsson Sparre (1686–1748), son till Bengt Johansson Sparre, deltog i Slaget vid Malatitze, tillfångatagen vid Poltava och förd till Tobolsk, frigiven 1722 och majors avsked 1732
Bengt Franc-Sparre (1774–1837), greve och generallöjtnant
Bengt Sparre (diplomat) (1942–2018), friherre och ambassadör

Se även 
 Sparre (släkter)
 Sparre (adel)